Эхалия, Ихалия () — древнегреческий топоним. Может означать по Страбону:

  — город на Эвбее, в районе Эретрии.
 
 Эхалия (Фессалия) — город в Фессалии, в районе Трикки.
 Эхалия (Андания) — город в Аркадии или Мессении.
 Эхалия — город в Этолии, рядом с областью эвританов.

Прочее:
  — в древнегреческой мифология жена Меланея, мать Еврита и .
 Взятие Эхалии — поэма Креофила Самосского (VII век до н. э.)
 Ихалия — Неохорион, малый город в Греции.
 Ихалия (дим) — община (дим) в Греции.
 Ихалия (Месиния) — село в одноимённой общине в Греции.
  — род клопов в семействе Настоящие щитники.

Примечания